Касим може означати:
 Касим — хан Казахського ханства